Scott County er navnet på 11 counties i USA:

 Scott County, Arkansas
 Scott County, Illinois
 Scott County, Indiana
 Scott County, Iowa
 Scott County, Kansas
 Scott County, Kentucky
 Scott County, Minnesota
 Scott County, Mississippi
 Scott County, Missouri
 Scott County, Tennessee
 Scott County, Virginia